Jesús Pérez peut désigner :
 Jesús Pérez (né en 1953) : homme politique vénézuélien ;
 Jesús Pérez (né en 1984) : cycliste vénézuélien.

Homonymie de patronyme